pionier – pierwszy w danej dziedzinie, także pierwszy osadnik
 pionier – żołnierz wojsk inżynieryjnych (saper)
 pionier – saper niemiecki z czasów II wojny światowej
 pionier – członek komunistycznej organizacji dziecięcej (w ZSRR Wszechzwiązkowej Organizacji Pionierskiej imienia W.I. Lenina)
 Pionier – pierwszy polski powojenny odbiornik radiowy
 Pionier – ogólnopolska sieć optyczna, do jej stworzenia powołano konsorcjum Pionier.
 Pionier – wyspa w archipelagu Ziemia Północna na Morzu Arktycznym
 „Pionier” – dziennik dolnośląski wydawany przez kilkanaście miesięcy (od początku sierpnia 1945 do II połowy roku 1946). W wyniku plebiscytu wśród czytelników przemianowany na „Słowo Polskie”
 pionier − pełnoczasowy głosiciel dobrej nowiny Świadków Jehowy
 Pionier – prototyp polskiego samochodu małolitrażowego
 pionier – osoba, która wcześnie osiedliła się na Ziemiach Odzyskanych.

Zobacz też 

 Pioneer
 Pionýr – czechosłowacki aparat fotograficzny
 Kino Pionier 1907 – jedno z najstarszych nieprzerwanie działających kin na świecie (al. Wojska Polskiego w Szczecinie)